Sparnaay peut désigner :

Patronyme 

 Harry Sparnaay (1944-2017), clarinettiste basse néerlandais ;
  (1923-2015), physicien néerlandais ;
 Tjalf Sparnaay (né en 1951), peintre néerlandais spécialiste de l'hyperréalisme.